Têtes Raides — французький рок-гурт утворений у 1984 році у місті Париж.

Дискографія 
 1989 Not dead but bien raides
 1990 Mange tes morts
 1992 Les oiseaux
 1993 Fleur de yeux
 1996 Le bout du toit
 1997 Viens (концертний альбом)
 1998 Chamboultou
 2000 10 ans de Têtes Raides (компіляція)
 2000 Gratte poil
 2003 Qu'est-ce qu'on s'fait chier !
 2004 28.05.04 (концертний альбом)
 2005 Fragile 
 2006 Aïe (компіляція)
 2007 Banco 
 2011 L'an demain

Джерела 

 Têtes Raides  у базі даних порталу Discogs.com

Посилання 
 Офіційний сайт колективу
 Італійський фан-сайт гурту

Французькі музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1984
Музика Парижа
Засновані у Франції 1984